Безелга:

 Безелга — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу
 Безелга — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен